Сме́лая — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Смелая, Елена Павловна (1929—2001) — советская и российская актриса, режиссёр, лауреат премии «ТЭФИ».
 Смелая, Ирина Александровна (также известна как Tatarka; род. 1991) — российская певица и видеоблогер.

Другие значения 
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1753 года постройки.
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1756 года постройки.
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1786 года постройки.
 «Смелая» — галера Балтийского флота Российской империи 1796 года постройки.
 «Смелая» — парусная шхуна Черноморского флота России 1739 года постройки, участник Крымской войны.